Туризм в Камбодже — один из важнейших секторов национальной экономики. Число туристов, посещающих страну, ежегодно растёт. Например, в 2013 году, туристический поток вырос на 17.5 процентов относительно прошлого года, а численность бизнес-туристов выросла на 47 процентов.

Ежегодные статистические данные 

Рейтинг туристов по странам и территориям:

* Страна входит в АСЕАН

Основные достопримечательности

Объекты Всемирного наследия 

 Ангкор
 Прэахвихеа
 Самбор-Прей-Кук

Музеи 

 Национальный музей Ангкора
 Культурная деревня Камбоджи
 Национальный музей Камбоджи

Природные зоны 

 Водопад Боу-Сра
 Йеаклаом
 Кулен
 Пном Сантук
 Тонлесап

Национальные парки 

 Ангкорборей и Пномда
 Ботум Сакор
 Каеп
 Кириром
 Пномкулен
 Пре Монивонг
 Реам
 Виратьей
 Кравань

Города 

 Баттамбанг
 Кампот
 Кратьэх
 Пномпень
 Сиемреап
 Сиануквиль

Прочие 

 Бантеайчма
 Бантей Прей Нокор
 Бантеайсрей
 Бэнгмеалеа
 Горная станция Бокор
 Центр кхмерской керамики и изящных искусств
 Кахкае
 Удонг
 Центр спасения дикой природы Пном Тамао
 Прэахкхан
 Серебряная пагода
 Королевский дворец в Пномпене

См. также 
 Визовая политика Камбоджи
 История Камбоджи
 Культура Камбоджи
 Танец Камбоджи
 Кхмерская традиционная одежда
 Камбоджийская кухня
 Список млекопитающих Камбоджи
 Список птиц Камбоджи
 Список островов Камбоджи
 Кхмерский язык
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Камбодже

Примечания

Ссылки 

 The Official Tourism website of Cambodia
 Tourism Industry Portal-Kingdom of Cambodia
 GO’N’FIND Adventures Agency